Елизавета Франциска Мария Австрийская (; ,  — , ) — эрцгерцогиня австрийская из династии Габсбургов, мать двух королев — Баварии и Испании.

Биография 

Елизавета была дочерью эрцгерцога Иосифа Антона Иоганна Австрийского и его третьей супруги, герцогини Марии Доротеи Вюртембергской. Семья девочки происходила из венгерской линии Габсбургско-Лотарингского дома. В 1847 году Елизавета Франциска вышла замуж за эрцгерцога Фердинанда Карла, умершего через два года от брюшного тифа, вскоре после рождения дочери Марии Терезы.

В 1854 году под влиянием эрцгерцогини Софии Елизавета вышла замуж во второй раз, за эрцгерцога Карла Фердинанда (1818—1874). К вдове проявлял интерес император Австрийский Франц Иосиф I, и его мать София из политических соображений (в том числе из-за волнений в Венгрии) не желала, чтобы сын женился на «венгерке». Брак Елизаветы и Карла Фердинанда был удачным, у них родились шестеро детей. Скончалась эрцгерцогиня от острого воспаления лёгких.

Дети 
От первого брака:
 Мария Тереза Генриетта Доротея (1849—1919), королева Баварии, замужем за королём Баварии Людвигом III

От второго брака:
 Франц Иосиф (1855)
 Фридрих Мария Альбрехт Вильгельм Карл (1856—1936), герцог Тешенский, женат на принцессе Изабелле фон Круа
 Мария Кристина Дезире Генриетта Фелицита Райньера (1858—1929), королева Испании, замужем за королём Испании Альфонсом XII
 Карл Стефан Евгений Виктор Феликс Мария (1860—1933), женат на принцессе Мария Терезии Тосканской (1862—1933)
 Евгений Фердинанд Пий Бернгард Феликс Мария (1863—1954)
 Мария Элеонора (1864)

Предки

Примечания

Литература 
 Helga Thoma. Habsburgs letzte Herrscherin. — EDITION VA bENE, Klosterneuburg 2003. — ISBN 3851671406.

дом Австрия-Эсте 
Эрцгерцогини Австрийские
Умершие от пневмонии